, conocido en español simplemente como Bobobo, es un manga escrito e ilustrado por Yoshio Sawai y adaptado a una serie de animación por Toei Animation. Es una historia de humor absurdo, a la que se añaden constantemente chistes y satíricas referencias a la cultura popular japonesa, así como multitud de juegos de palabras. En la traducción al castellano se intentó dar sentido a esos juegos de palabras a través de modismos, acorde a cada escena.
La serie de televisión está basada en el manga  que fue publicado en la revista Shōnen Jump. Vio la luz el 11 de agosto de 2003 y consta de 76 capítulos, los cuales fueron transmitidos en España. Cartoon Network ha emitido la serie en sus diferentes canales, presente en numerosos países de América del Norte y Europa. En España, también se emitió por diversos canales autonómicos (Canal 2 Andalucía, K3, Castilla-La Mancha TV, Telemadrid, TVG, Punt 2 e IB3) integrados en la FORTA.

Argumento 
En el año 300X la Tierra cae bajo el dominio del malvado Imperio Margarita y el emperador Bola de Billar IV, quien, para afianzar su poder, decide crear un ejército de Cazadores de Pelo, que se dedican a rapar a la gente de todo el mundo. Bobobo, que desde pequeño tuvo la especial habilidad de comunicarse con el pelo de la gente e incluso con el suyo propio, se ve empujado a luchar contra Bola de Billar IV y toma el seudónimo de "El liberta-cabelleras". Con la ayuda de cada vez más personajes, igual de variopintos que él, y sus ataques con los pelos de la nariz, va derrotando a las diferentes divisiones del ejército del malvado emperador, hasta crear un mundo en el que el pelo de la gente pueda ser libre.

Personajes 

Seiyū: Takehito Koyasu
Actor de doblaje: Regino Ramos
El protagonista principal de la historia. Maestro del "combate del cabello nasal", de la lucha absurda y algunas artes marciales más del mismo estilo. En el capítulo 22 se descubre que al igual que Cañonero tiene 27 años.

Seiyū: Ai Nonaka
Actriz de doblaje: Teresa de Paz
Compañera de aventuras de Bobobo y al parecer, la única persona cuerda de la serie; le gusta a Heppoko-Maru.

Seiyū: Masaya Onosaka
Actor de doblaje: Jaime Roca
Un ser extraño, con una forma de esfera con pinchos (que en el fondo es una peluca rara). Emplea distintas técnicas y es capitán de la Banda Patch.

Seiyū: Naomi Shindō
Actriz de doblaje: Julia Martínez
Natural de Prr City, se une al grupo con posterioridad. Emplea las técnicas del "combate ventosero"; le gusta Beauty.

Seiyū: Keiichi Sonobe
Actor de doblaje: Emilio García
Antiguo enemigo de Bobobo y compañía, se acaba uniendo al grupo y enfrentándose a sus antiguos aliados. Está hecho de gelatina azul. Desde que termina la primera temporada no vuelve a aparecer hasta el episodio 27.

Seiyū: Hikaru Midorikawa
Actor de doblaje: Emilio García
Otro antiguo enemigo reconvertido en aliado. Usa el "Arte marcial de Babilonia". Su cabeza parece un cucurucho de helado, o un simple excremento. Avanzado el manga se descubre que es el hermano de Beauty.

Seiyū: Daisuke Kishio
Actor de doblaje: Alfredo Martínez
Hatenko en el original. Protegido de Don Patch, usa el arte de la cerradura.

Seiyū: Tomoko Kaneda
Actriz de doblaje: Carmen Podio
Como Tokoro Tennosuke y Softón, era otro antiguo enemigo que se pasó al bando de Bobobo. Parece un peluche.

Seiyū: Hiromi Nishikawa
Actriz de doblaje: Mabel López
El alter ego de Over, un torpedo con piernas y labios de mujer. Tras estar a punto de derrotar a Bobobo y los demás, se pasó a los suyos por Softón.

Seiyū: Ryūzaburō Ōtomo
Actor de doblaje: Juan Carlos Lozano
Gunkan en el original. Antiguo amigo y camarada de Bobobo, se pasó al lado de los villanos por despecho por el éxito de su amigo.

Seiyū: Wakana Yamazaki
Actriz de doblaje: Carolina Tak; Marta Sáinz
Es la mano derecha de Cañonero. Tiene la habilidad de teletransportarse. Bobobo la derrota en el Anillo de Pomada cocinándole un pescado que la deja bien cebada. Luego se une a Bobobo y a los demás como agradecimiento por haber salvado a Cañonero de Over.

Seiyū: Shin'ichirō Ōta
Actor de doblaje: José Carabias
Serviceman en el original. Personaje recurrente en la serie cuyo gag principal consiste en levantar la sábana por la que va cubierto dejando a la vista sus "partes nobles" (aunque estas siempre son tapadas por unos focos).

Fusiones y transformaciones 
En Bobobo los personajes pueden fusionarse, tal como ocurre en otros mangas como en Dragon Ball, el manga de Akira Toriyama, a las que parecen parodiar. Algunas de las posibles combinaciones son estas:

 Bobobo + Don Patch: Bobopatch (ボボパッチ):
Tan solo pueden estar en esa forma un minuto. Don Patch se convierte en bola de chicle y Bobobo se lo come, así se fusionan. Sus armas son la Espada Don Patch (que resulta ser una cebolleta) y los pelos de la nariz de Bobobo. Realiza los mismos ataques que Bobobo y Don Patch hacen por separado, pero potenciados.

 Bobobo + Don Patch + Tokoro Ten-No-Suke: Bobopatchsuke Mamacharlie [Bobopatchnosuke (ボボパッチの助) en el manga original]:
Los tres personajes no aguantan más de un minuto en esa forma. Don Patch se convierte en bola de chicle y Bobobo se lo come y luego se come a Tennosuke entero. El personaje resultante es de los más poderosos de la serie. Sus armas son la Espada Mental (una espada que en la punta lleva una cabeza de Buda) y los pelos de la nariz. Su técnica especial consiste en llevar a sus enemigos a una dimensión dónde las cosas ocurren "muy en serio" y donde el tiempo se detiene.

 Bobobo + Dengakuman: Denbo-chan (田ボちゃん) [Denbo (田ボ) en el manga original]:
Una fusión curiosa e inesperada porque a diferencia del sexo de las anteriores ésta es una chica. Además puede estar en esa forma durante 5 horas. Dengakuman se mete por el trasero de Bobobo. Sus armas son: Unos nunchaku, un micrófono y los pelos de la nariz. Realiza ataques de Kung-Fu utilizando sus armas. Lleva a sus enemigos a una dimensión dónde las canciones(o los cuentos) rigen las acciones y los sucesos de los demás.

 Bobobo (niño) + Don Patch (niño): Bobopatch imperfecto (不完全ボボパッチ):
Es parecido a Bobopatch, pero al fusionarse Bobobo y Don Patch de niños aparece incompleto, a medio dibujar. Utiliza ataques como Ataque Dragón Divino y su peculiar espada Espada Sagrada Excálibur. A pesar de su aspecto de recortable es muy poderoso.

 Don Patch + Bobobo: Patchibobo (パッチボボ) [Patchbobo en el manga original]:
Aparece en el Parque de Atracciones luchando contra Yeda. Personaje nacido del afan de protagonismo de Don Patch que no permite ser el segundo en la fusión con Bobobo, y aprovecha su estancia en el interior de Bobobo para cambiar el orden. Su arma es el arte de la combinación absurda, en la que combina dos cosas cualesquiera, formando algo aún más absurdo (un ataque o un arma para atacar). También tiene los ataques de Bobobo y Don Patch, potenciados. Solo puede estar 1 minuto en esa forma. Está armado con la espada de Don Patch y un rábano, y la fusión de estos origina la espada del bien y el mal, es decir, una caña de azúcar que es más poderosa que una guadaña. El minuto de Patchibobo es el más largo de todos.

 Tennosuke + Dengakuman: Dennosuke:
Esta fusión aparece solo en el manga, durante la batalla entre Patchbobo y Byakkyo. Nada más aparecer, Patchbobo usa su "Técnica de fusión chisposa" para fusionar a Tennosuke y Dengakuman en una única solución. El resultado es un ser de aspecto similar a Tennosuke, pero con el tamaño de Dengakuman y su característica antena en la cabeza. Puede usar su fuerza física para atacar a sus enemigos, pero su uso principal es (al igual que ocurría con Tennosuke y Dengakuman) ser usado como arma por Patchbobo, ya sea dando puñetazos usando a Dennosuke como guante, o uniendo a Dennosuke con 50 cebolletas para crear una nueva "espada". Cuando termina la fusión de Patchbobo, también termina la de Dennosuke.

 Bobobo+Tokoro Ten-No-Suke: Tenbobo (天ボボ):
Nace cuando Bobobo cumple el deseo de Tennosuke, que alguien le coma. Es un personaje que dice que no le gusta pelear, pero sus ataques son temibles (Normalmente utiliza un ataque llamado "Revienta Dioses") y tienen una increíble fuerza. Puede utilizar los ataques del pelo nasal.

 Robots de la división Z 1 + 2 + 3 + 4: Perdona-Man 1 y Bobobo + Don Patch: Perdona-Man 2:
Nace cuando Bobobo y Don Patch se fusionan para perdonar a los robots de la división Z, que se habían fusionado de la misma manera. Solo dice: Perdóname (el 1) o Perdóname otra vez (el 2).

 SuperBobobo + Dengakuman: SuperDenbo (スーパー田ボ):
Es DenboChan, pero más poderosa, con el ataque del libro de cuentos maravillosos de DenboChan donde pasa todo lo que ella diga. Esto es un truco para conseguir una nueva técnica, el Corazón esmeralda. Dengakuman se mete por el afro de Bobobo.

 Bobobo + Tennosuke + Harekunari: Kintenbo:
Esta nueva fusión solo aparece en el manga, durante la lucha contra Crimson y sus dos secuaces. Para ser realizada, Bobobo se come a Tennosuke y además absorbe el dinero de Harekunari que se encontraba flotando por al aire en ese momento, al unir estos tres elementos (Pelos nasales + Gelatina Tokoroten + Dinero) aparece Kintenbo, cuyo aspecto recuerda ligeramente al de Bobopatchnosuke. Su técnica de combate consiste en llevar a sus enemigos a un casino y someterles a diversos tipos de apuestas que siempre gana Kintenbo, para terminar fusionando todos los elementos del casino y crear un cañón gigante que aniquila definitivamente a sus adversarios. Antes de terminar la fusión, deja a sus enemigos encerrados en el mundo del casino, quedándose allí trabajando para siempre.

 Tennosuke + Dinero de Harekunari: Guerrero Fidólar:
Esta transformación de Tennosuke solo aparece en el manga, durante la lucha contra Crimson y sus dos secuaces. Para transformarse, Tennosuke mete dinero de Harekunari en un bol de ramen, y al cabo de tres minutos (el tiempo que tarda el ramen en ser preparado) se libera su poder y se transforma en el Guerrero fidólar durante un corto período de tiempo. Su única técnica vista consiste en atrapar a sus enemigos con fideos venenosos. Aparece por segunda vez en el mundo del casino de Kintenbo, cuando este obliga a Crimson y sus secuaces a trabajar para siempre en ese mundo, dos Guerreros fidólar son los encargados de llevarlos hasta ese mundo y hacerles trabajar.

 Cañonero + Espada de Donpatch: Sushi:
Un intento de Cañonero para derrotar a Bobobo. Roba la espada de Don Patch y se fusiona con ella en un sushi. Esta fusión es completamente inútil, y por eso vuelve a la normalidad en seguida.

 Yeda + Gran Jefe: Gran Yeda (覇凱ジェダ):
Fusión causada por Patchibobo, que les combina para que no puedan luchar. Está armado con una guadaña que se saca del pelo, la hoja está hecha de pelo, es inútil para luchar, solo afecta a Tennosuke. Patchibobo le derrota y se separan.

 Bobobo + Don Patch + Tennosuke: Fusiones Extrañas:
Debido a un ataque de Adherente el trío absurdo se derriten y forma una fusión absurda con 3 formas:
 1. Tennosuke con la chaqueta y gafas de Bobobo y pinchos de Don Patch. Armado con una moto sierra, que es Don Patch.
 2. Bobobo cuadrado con un pincho y piernas de Don Patch. Don Patch con el cuerpo de Tennosuke y la chaqueta de Bobobo. Tennosuke redondo con los brazos de Don Patch y pelo y brazos de Bobobo. Los tres atacan tirando papeles y llamas.
 3. Bazokatriple gigante: Bobobo en forma de bazoka con pinchos de Don Patch. Dispara energía.

 Bobobo + Don Patch + Bola de billar III: Fusión Extraña:
Bola de billar III se traga a Bobobo y Don Patch para hacerse más poderoso pero la fusión que sale es un conejo con traje de policía, alas y cola de cocodrilo. Esta fusión es absurda pero poderosa. Bobobo y Don Patch consiguen salir y derrotar a Bola de billar III.

 Don Patch + Patchis: Zarbios Mega Destructor del Mal:
Tiene la apariencia de un kappa verde con alas, es un defensor del bien que lucha contra demonios, hombres-bestia y vendedores ambulantes

 Bobobo, liberta cabelleras WT Mark Segundo II (ボボボーボ・ボーボボ WT マーク II セカンド):
Transformación de Bobobo causada por la luz de Focos-man. Bobobo se desintegra pero renace gracias a un llavero Don Patch. En esta forma Bobobo es mucho más absurdo, lleva una armadura que es un puesto de pescado, Kaos of Pasta, y por Caos, un hombre que estaba en el puesto de pasta en el momento que Bobobo invoca la armadura. También puede transformarse en un dragón, el ave Fénix y Bobobo normal.

 Caos:
Este hombre está casado y tiene una hija y busca trabajo por ellas. Forma parte de la armadura de Bobobo, liberta caballeras WT Mark Segunda pero se separa y se pone la armadura paternal, es Don Patch, pero esa armadura se quita y es derrotado por Focos-man 

 Superbobobo (スーバーボーボボ):
Gracias a una súper cazadora de su maestro, Filete de pescado, Bobobo sube de nivel y sus ataques se vuelven más poderosos e imparables.

 Superpatch (怒んパッチ) [Donpatch Iracundo en el manga]:
Transformación de Don Patch cuando se enfada. Es amarillo fuerte y serio, no se parece en nada al otro Don Patch. Se hace más poderoso con rabia o emoción, incluso la que le producen "recuerdos" que se acaba de inventar. Puede transformarse en macarra y volador.

Lugares del mundo de Bobobo 
 Aldea de Enaf: Aldea donde vive Beauty y Pickle, es el primer lugar que visita Bobobo. Todos sus habitantes son pelados, menos Beauty.

 País del pelo: País donde sus habitantes son pelos, Bola de Billar III y IV lo odian y le destruyeron por su corazón capilar. Bobobo decidió vengarse por esto. Bobobo e Impredecible vienen de este lugar.

 División G: Primera división. Liderada por Hagen. Envía cazadores de pelo a aldeas para rapar a la gente hasta que la destruye Bobobo.

 División H: Liderada por Mytel. Aquí están los cazadores de pelucas, que se quedan el pelo de sus víctimas como pelucas. Es destruida por Bobobo y Don Patch.

 División C: Liderada por Gale Geha. Bobobo la destruye lanzándola sobre un pueblo con Don Patch y el Hombre-pared dentro. Está dividida en 5 pisos cada uno custodiado por un guardián:
 1º piso: sala ardiente Entrada y zona turística con espacio para correr. Tiene un ascensor para subir pero es destrozado por Don Patch. Su guardián es Tezshuikat.
 2º piso: sala del trueno Un videoclub donde trabajan bobobo o bobobin pelón nasalio y patchita togeko. Su guardián es el propietario del videoclub.
 3º piso: sala del torrente Otro videoclub al que va Softon, bobobina y su hijito pachito. Su guardián es el conejo de peluche.
 4º piso: sala del ébano Un templo o sala o casa de softon porque hay un sillón. Su guardián es Softon.
 5º piso: Sala de control. Su guardián es Gale Geha ataques de cuchillas y súper huracantornado.

 Hajike: Es un pueblo en el que se estaba celebrando el carnaval cuando llegaron Bobobo y los suyos, Bobobo empezó a hacer tonterías y los aldeanos atacan a Bobobo y a Beauty pero cuando le llegó un paquete a Bobobo vieron que era Don Patch.

 Prrr City: Ciudad donde se construyó el Anillo de Pomada. Era donde vivía Heppokomaru y fue destruida por Cañonero y sus aliados.

 Anillo de Pomada: Base de Cañonero, donde Bobobo se enfrenta a las 5, aunque Cañonero se equivoca y al principio van 6 personas enmascaradas. Pero Cañonero en un descuido la destruyó.

 Babilonia: Es un lugar patético, donde hay unos guías pájaros medios raros que guían a Bobobo cuando están de camino y de repente son hijos de bobobo. Es donde Bobobo descubre su punto débil.

 Parque de atracciones de Tokoro Tennosuke o división A: Es en realidad la temible división A de cazadores de Pelo. Liderada por tennosuke. Fue sustituida por el Parque de caza de pelo Parque Neocazadepelolandia MAX. Cada atracción está guardada por un cazador de pelo. Las atracciones son:
 Noria: Su guardián es No-Ria.
 Tren de los monos: Su guardián es Ukkiki
 Carrusel de las Tazas : Su guardián es Ucete o 6.
 Montaña rusa: Su guardián es Pierde pelo.
 Lago de la división A: sus guardianes son las pirañas de Katsu.
 Casa encantada: Su guardián es Katsu.
 Baño de los chicos: su guardián es Tennosuke. Aquí está Tomohiro y dentro del water caen gatos.

 Villa de la Iguana: Poblado que es atacado por Pulpu y salvado por Don Pacht.

 Mansión sorpresa: Mansión donde se casa Bola de Billar IV y Doña Mao. Todo es una trampa para Bobobo. Esta mansión está llena de trampas y enemigos ni los ratones escapan, esto es mentira. Bobobo se enfrenta a Gurin, Guran, Max Kyokawa y reaparecen Kirarino y Takashi. Al final la mansión se convierte en una cabeza de cerdo.

 División B: Es destruida por Cañonero. No se sabe nada de esta división. Liderada por Tsurun

 División Z: La más poderosa de todas las divisiones. Un cazador de allí es 5 veces más absurdo y poderoso que Tennosuke. Su entrada es una playa guardada por robots y su interior es un concurso. Liderada por Dengakuman.

 División J: Es destruida por Impredecible. No se sabe nada de esta división. Impredecible era cazador de pelo de esa división. Liderada por el capitán J.

 División Absurda: La base más loca de todas, todos los luchadores de allí son incoherentes. Se desconoce el nombre del capitán de esta base ya que cuando Bobobo y los demás llegaron este ya había sido derrotado por Rice. Liderada por el Capitán loco

 Palacio de Over: Es el palacio de Over con sus cinco pisos y su jardín. Allí pelean contra los 5 ninjas mortales y Over.
Roquero fashion, Tokoro Tennosuke, Bobobo, Heppokomaru, don Patch y Dengakuman luchan fenomenal en el cuarto piso el coliseo water.

 Aleluyalandia: Parque de atracciones más grande del mundo es donde vive Halekulani en el castillo Money. Cualquier atracción inútil es destruida.

 Ciberciudad: Liderada por Giga y protegida por los 6 cibercaballeros y el escuadrón de defensa. Su núcleo es el Sol negro que guarda J si es destruido la ciudad explota. Softon sustituye a J cuando le derrotan y a Softon le sustituye una ciruela pasa.

 Mundo de los sueños: Mundo de Rem. Todo el que se duerma allí morirá.
Destapeman derrotado por hacer una técnica de dormir y se duerme.

 Santuario eternal: Galería comercial donde se puede subir de nivel. Bobobo y su grupo se entrenan ahí para subir de nivel:
 Heppo: Se entrena colocando pan en una panadería y sube de nivel del golpe ventosero.
 Softon: Se va al baño de los chicos donde invoca al dios de babilonia para que suba de nivel de la lucha sacra ancestral de babilonia.
 Tennosuke: Va a la tienda Nu a comprar pero la han demolido y construido una tienda Ne. De la furia sube de nivel y compra en la tienda Ne donde sube de nivel del tembleque.
 Don Patch: Compra en la tienda ropa femenina y sale vestido de nativo. Sus lanzas le hacen subir de nivel de las púas absurdas.
 Bobobo: Entrenado por filetes de atún en un supermercado. Atándole a un carro y dando 50 vueltas. Bobobo gana la supercazadora y la paga Beauty y sube de nivel del pelo nasal.

 Neocazadepelolandiamax: Parque de Atracciones, construido encima de la división A, que se divide en:
 Cacharro Loco: Una máquina que puede cambiar de rumbo, depende de como se coloquen las placas. Allí se enfrentan: Bobobo, Tennosuke e Impredecible vs Granizado de Té Tokyo, Star Savior y Chupasan Gregre.
 Parque Acuático: Un parque acuático donde la corriente va al revés, allí se enfrentan Bobobo, Beauty y Don Patch vs Combat Blues Chica en traje de baño y chavala en traje de baño.
 Pista de Hielo: Un escenario en el que se pelea sobre robots. Si caes del robot sufrirás el castigo correspondiente (congelarte). Allí se enfrentan Bobobo, Don Patch y Tennosuke contra Jeda, Gran Jefe y Raparapa. 
 Tiovivo Guay: Combaten Chica Torpedo, Softon e Impredecible contra los Hermanos Ortodoxos (Model, un samurái y uno que utiliza fideos para defenderse) El tiovivo puede girar mucho para marear a los que allí pelean. 
 Presente, Cielo e Infierno (Máquina Tragaperras): Es un mismo lugar dividido en tres áreas. Al fondo del todo hay unas cuchillas que hace que los eliminados salgan del escenario con heridas. A veces caen monedas y una placa mueve a la otra para hacer caer a los participantes. Allí se enfrentan: Bobobo, Beauty(ella no lucha), Don Patch, Tennosuke (Y un tennosuke con máscara) Rice y Destapeman contra Lububa Bolajabón (presente), Lambada (presente y cielo), Rem (cielo), Cincoemon el escapista (infierno), Kanpyo (infierno), Granizado de té (eliminado antes de empezar). 
 Escenario de Sopa de Pasta de Pescado: Este escenario fue creado por Pasta de Pescado. Allí hay una sopa de pasta de pescado llena de diferentes ingredientes. La sopa puede formar una especie de Tsunami si Pasta de Pescado le ordena. Allí se enfrentan Bobobo, Impredecible y Don Patch contra Pasta de Pescado, Enrollo que después se transforma en Rollito tras ser cortado por la mitad por Tenbobo (Pasta de Pescado: ¡¡Que mal rollo!!) y Chico Guy (O Chico Buda) 

 Campos de montañas de la división M: es donde luchan bocalarga capitán de la de la división M de cazadores de pelo contra bobobo en trineos de bosley y lo derrota impredecible cerrándole la vida y el corazón. Es la división M de cazadores de pelo. Liderado por bocalarga y sus hermanos tenientes bocalargas 1 y 2 junior y su ayudante cazador de pelo normal.

 Alrededores del Castillo Margarita y Castillo Margarita: Es donde se celebra la reunión de sucesión al Emperador. Justo debajo se encuentran Hidrato y sus esbirros, encerrados. 

 Imperio Margarita: Imperio de los cazadores de pelo. Hace 100 años era un reino pequeño pero Bola de Billar III lo amplió por todo el mundo. Cada 50 años los cazadores de pelo pelean para ver quien es el nuevo emperador. Actualmente lo lidera Bola de Billar IV y su esposa Doña Mao.

 Contra-Imperio Margarita: Imperio oscuro encerrado por Bola de Billar IV en la oscuridad. Para salir necesitan el sacrificio de 12 cazadores de pelo. Liderado por Hidrato quiere volver para destruir a la humanidad y apoderarse del mundo. Al final lo consiguen y Bobobo forma un ejército para destruirlo pero antes del combate la serie acaba y son todos despedidos.

Temas musicales 
Temas de apertura (openings)
 Episodios 1 al 32: "Wild challenger" (Desafiante salvaje) por Jindō.
 Episodios 33 al 76: "Baka survivor" (Superviviente idiota) por Ulfuls.

Temas de cierre (endings)
 Episodios 1 al 21: "Shiawase" (Felicidad) por Mani Laba.
 Episodios 22 al 32: "Kirai Tune" (Tonada odiada) por Freenote.
 Episodios 33 al 76: "H.P.S.J." (Hip Pop Step Jump) por Mihimaru GT.

Ficha técnica 
 Autor original: Yoshio Sawai
 Director: Hiroki Shibata
 Diseño de personajes: Yōichi Ōnishi
 Guion: Yoshio Urasawa
 Música: Kōichirō Kameyama

Episodios

Curiosidades 

 La fusión bobopatchsuke es la contrapartida de Mushrambo del anime Shinzo, y ambos son el resultado de la unión de 3 personas.

Videojuegos 
En Japón se han producido diversos videojuegos para Bobobo, aunque ninguno de ellos se exportó fuera de su país de origen.
 
 Bobobo-bo Bo-bobo Ōgi 87.5 Bakuretsu Hanage Shinken (Game Boy Advance)
 Bobobo-bo Bo-bobo Hajike Matsuri (PlayStation 2)
 Bobobo-bo Bo-bobo Majide!!? Shinken Shōbu (Game Boy Advance)
 Bobobo-bo Bo-bobo Shūmare! Taikan Bōbobo (PlayStation 2)
 Bobobo-bo Bo-bobo Dassutsu! Wiggin' Royale (Nintendo GameCube)
 Bobobo-bo Bo-bobo 9 Kiwame Senshi Gyagu Yūgō (Game Boy Advance)
 Bobobo-bo Bo-bobo Bakutō Hajike Taisen (Game Boy Advance)

Apariciones en otros videojuegos 
 Jump Superstars (Nintendo DS)
 Jump Ultimate Stars (Nintendo DS)
 J-Stars Victory Vs (PlayStation 3/PlayStation Vita)
 J-Stars Victory Vs + (PlayStation 4)

Enlaces externos 
 
 Bobobo en Cemzoo. Sobre la serie emitida en España.

Bobobo
Manga de 2001
Manga de 2005
Mangas publicados en Shūkan Shōnen Jump
Anime de 2003
Series dobladas al español en España
Series de televisión de TV Asahi
Publicaciones de manga
Anime y manga de parodias